Amorges de Cària (sàtrapa), sàtrapa
 Amorges de Cària (pretendent), rebel